Андрій Романович Яковина (нар. 16 жовтня, 1973, Івано-Франківськ) — український підприємець, політичний і громадський діяч, воїн ЗСУ.

Життєпис 
Андрій Яковина народився 16 жовтня 1973 року в місті Івано-Франківськ в сім’ї інженера Романа Павловича Яковини та хіміка Любові Йосипівни Яковини.

Закінчив середню школу № 10 міста Івано–Франківська. У 1988 році розпочав навчання в Калуському хіміко–технологічного технікумі.

У 1992 році вступив до Національного університету «Львівська політехніка», спеціальність хімік-інженер.

У 1997 році Яковина засновує групу інвестиційно–будівельних компаній ND group.

У 2021 році заснував медіа групу yoUAre, компанію Lucky Punch production та Лігу кулачних боїв Lucky Punch.

Політична діяльність 
2002 — 2006 — був депутатом Івано-Франківської міської ради, членом постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури і земельних питань.

З 2020 року — депутат Обухівської міської ради, фракція «Європейська солідарність».

У 2021 році покинув фракцію «Європейська солідарність». Продовжив активну депутатську та громадську діяльність.

Громадська діяльність 
Створив благодійний фонд “Андрія Яковини”, який активного допомагає дітям з обмеженими можливостями, людям, яким не вистачає коштів на лікування, ветеранам та військовим.

30 жовтня 2021 року на Олімпійській базі у навчально-тренувальному центрі "Конча Заспа" разом з Лігою кулачних боїв Lucky Punch провів відкритий майстер-клас з боксу та кікбоксингу

20 листопада в спортивній залі Обухівського центру культури і дозвілля, організував з Вячеславом Кірейчуком, майстер-клас для дітей Обухівщини за участю трьох відомих українських спортсменів. Серед них чемпіон світу з ММА та майстер спорту Владислав Григор’єв, чемпіон світу з професійного боксу WBC Віктор Постол, а також чемпіон світу з професійного боксу WBA – Юрій Нужненко.

В лютому 2022 року разом зі своїм сином Андрій Яковина вступив до Збройних сил України.

Особисте життя 
Одружений. Дружина — Яковина Наталія. Подружжя має чотирьох дітей: син Андрій і три доньки — Владилена, Олександра та Анна.

Посилання 

 Офіційний сайт
 Андрій Яковина в Facebook

Примітки 

Українські підприємці
Політики України
Підприємці XXI століття
Політики XXI століття